Wallnöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wallnöfer (1854–1946), österreichischer Komponist und Tenor der Klassischen Musik
 Eduard Wallnöfer (1913–1989), österreichischer Politiker (ÖVP) und von 1963 bis 1987 Landeshauptmann von Tirol
 Elsbeth Wallnöfer (* 1963), italienische Volkskundlerin

Siehe auch:
 Eduard-Wallnöfer-Zentrum (EWZ, auch Tilak Competence Center, TCC), Universitäts- und Forschungszentrum in der Stadtgemeinde Hall in Tirol im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol